Тау може да се отнася за:

 Тау – гръцка буква;
 Тау — тип белтъчина;
 Тау — град в Норвегия;
 Тау — най-големият остров от островната група Мануа, Американска Самоа.